Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Conchita Martínez 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Mary Pierce (quarti di finale)
 Serena Williams (secondo turno)
 Monica Seles (campionessa)
 Conchita Martínez (finale)
 Sandrine Testud (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Conchita Martínez (quarti di finale)

 Amy Frazier (primo turno)
 Amanda Coetzer (terzo turno)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Elena Lichovceva (semifinali)
 Ruxandra Dragomir-Ilie (primo turno)
 Silvija Talaja (terzo turno)
 Chanda Rubin (terzo turno)
 Lisa Raymond (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 2000